I Liga w piłce nożnej 1995/1996 – 62. edycja najważniejszych rozgrywek piłkarskich w Polsce. Rozgrywki prowadzone i zarządzane były przez PZPN. W lidze występowało 18 zespołów, które rozegrały 34 kolejek ligowych po 9 spotkań (łącznie 306 meczów). Był to pierwszy sezon w którym za zwycięstwo przyznawane były nie 2 a 3 punkty.

Absolutnymi beniaminkami ligi były GKS Bełchatów i Amica Wronki.

Uczestnicy

Wyniki 

(w) – walkower

Tabela 

Legenda:

Lider kolejka po kolejce

Statystyka sezonu 
 Rozegrano 304 mecze
 Strzelono 768 goli
 Średnia goli na mecz: 2,52
 Zwycięstw gospodarzy: 146
 Remisów: 78
 Zwycięstw gości: 80
 Król strzelców: Marek Koniarek – Widzew Łódź (29 goli)

Klasyfikacja medalowa mistrzostw Polski po sezonie 
Tabela obejmuje wyłącznie kluby mistrzowskie.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Historia I ligi polskiej w statystyce

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce
1995 w piłce nożnej
1996 w piłce nożnej
1995 w polskim sporcie
1996 w polskim sporcie